Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2011/2012 — двадцять перший чемпіонат України

Суперліга 

2011—2012
2011 в українському спорті
2012 в українському спорті